Lozano puede referirse a:

Localidades y divisiones administrativas 
 Lozano, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Lozano, localidad de la Provincia de Jujuy, Argentina;
 Lozano, pueblo de República Dominicana;

Autores de nombres científicos 
Gustavo Lozano-Contreras, cuya abreviatura en botánica es Lozano;

Más información